Die Chloroplastida oder Viridiplantae sind eine Gruppe von photosynthetisch aktiven Eukaryoten, also Lebewesen mit Zellkernen. Zu ihnen gehören die Grünalgen (Chlorophyta und Charophyta) und die  Landpflanzen (Embryophyta). Zu ihnen gehören über 291.000 bekannte Arten.

Merkmale 
Die weitaus meisten Chloroplastida besitzen photosynthetisch aktive Plastiden mit Chlorophyll a und b, die Chloroplasten. Ausnahmen hiervon sind Organismen, die sekundär die Fähigkeit zur Photosynthese wieder verloren haben. Hierzu zählen beispielsweise die parasitisch lebende Vogel-Nestwurz oder die farblose Alge Polytoma. Die Plastiden stammen von einer primären Endosymbiose mit einem Cyanobakterium. Häufig ist im Plastiden ein Pyrenoid vorhanden. Die Chloroplastida besitzen meistens eine Zellwand aus Zellulose. Die Cristae der Mitochondrien sind flach. Als Speicher-Kohlenhydrat dient Stärke. Mit Ausnahme der Angiospermen besitzen die Zellen Zentriolen.

Systematik 

Innerhalb der Chloroplastida gibt es zwei große Kladen, die klar voneinander getrennt sind: die Chlorophyta und die Charophyta (zu denen auch die Embryophyta gehören). Sowohl die Chlorophyta als auch etliche Vertreter der Charophyta werden klassischerweise als Grünalgen bezeichnet. Damit ist der Begriff Grünalge nicht mehr für ein Taxon verwendbar.

Adl u. a. gliedern die Chloroplastida in folgende Gruppen ohne klassische Rangstufen:

 Chlorophyta
 Ulvophyceae
 Trebouxiophyceae
 Chlorophyceae
 Pedinophyceae
 Mamiellophyceae
 Prasinophytae
 Chlorodendrophyceae
 Palmophyllales
 Nephroselmis
 Charophyta
 Klebsormidiophyceae
 Klebsormidium
 Entransia
 Interfilum
 Phragmoplastophyta
 Schmuckalgen (Zygnematophyceae)
 Coleochaetophyceae
 Streptophyta
 Armleuchteralgen (Charophyceae)
 Landpflanzen (Embryophyta)
 Mesostigma
 Chlorokybus

Konsensus-Kladogramm 
Nachfolgend ist eine Konsensrekonstruktion der Verwandtschaftsbeziehungen unter den Viridaeplantae, die hauptsächlich auf molekularen Daten basiert.

Hier sind die Armleuchteralgen basal in den Phragmoplastophyta.
Versteht man die Streptophyta als kleinstes die Armleuchteralgen und Landpflanzen enthaltenes Taxon, dann fallen diese mit den Phragmoplastophyta zusammen. Die Mesotaeniaceae stehen extra, sie werden herkömmlich in die Ordnung der Zieralgen (Desmidiales) innerhalb der Zygnematophyceen (Schmuckalgen) gestellt.

Literatur 
 Louise A. Lewis, Richard M. McCourt: Green Algae and the origin of land plants: American Journal of Botany 91 (10), 2004, Seiten 1535–1556. Abstract und Volltext

Einzelnachweise